CAD steht als Abkürzung für:

 CAD (englisch computer-aided design), rechnerunterstütztes Konstruieren
 Computer Aided Dispatch, computerunterstützte Disposition mittels Einsatzleitsystem, siehe Einsatzleitrechner
 capital adequacy directive, die Kapitaladäquanzrichtlinie der EU im Rahmen der Eigenkapitalvorschriften nach Basel I
 cash against documents (Kasse gegen Dokumente), eine internationale Zahlungsbedingung
 Chicago Assyrian Dictionary, ein Projekt am Oriental Institute der Universität Chicago mit dem Ziel, ein Wörterbuch der akkadischen Sprache und ihrer Dialekte mit Schwerpunkt neuassyrische Formen zu verfassen
 computerassistierte Detektion englisch computer-assisted detection (auch: computer-aided diagnosis) zur Diagnoseunterstützung
 coronary artery disease, koronare Herzkrankheit, eine Erkrankung der Herzkranzgefäße  
 Ctrl+Alt+Del, ein Webcomic
 kanadischer Dollar, die Währung Kanadas nach ISO 4217
 CAD Audio (von Conneaut Audio Devices), US-amerikanischer Hersteller von Mikrophonen

Siehe auch:

CAD